Homeric bezeichnet die Schiffe:

 Marella Dream, gebaut als Homeric
 Mariposa (Schiff, 1931), zuletzt Homeric
 Homeric (Schiff, 1922)